A pequena e bonita fajã das Fajanetas fica situada muito próximo da Fajã da Ponta Furada, entre esta e a fajã de Manuel Teixeira.

Antigamente houve nas Fajanetas uma casa que devido ao abandono acabou por cair. Ali cultivava-se, o inhame e a vinha.

Esta fajã tem apenas uma ribeira e uma fonte e hoje serve apenas para a criação de cabras.

Ao contrario da maior parte das fajãs da ilha de São Jorge, foi abandonada desde o sismo de 1964 que destruiu o acesso talhado na rocha.

Em tradições orais do povo do Toledo, afirma-se que, no século passado antes da vinha ter sido destruída pela doença, se produzia ali excelente vinho verdelho, espécie hoje praticamente desaparecida da ilha. Embora antigamente fosse bastante cultivada principalmente na Fajã de São João.

Além da vinha e do inhame, cultivava-se também aqui batata e algumas árvores de fruto, especialmente a figueira.

A fajã pertencia à família de José Pereira da Cunha da Silveira e Sousa, a casa mais abastada de São Jorge nos finais do século XIX.

Ver também 
 Listas das fajãs da ilha de São Jorge
 Lista de Fajãs dos Açores

Fajanetas